Пи́тер Аутербридж () (род. 30 июня 1966, Торонто, Онтарио, Канада) — канадский актёр, известный по фильмам «Портрет убийцы», «Меня зовут Сара», «Пила VI», сериалу «Регенезис» и другим работам.

Биография 
Родился и вырос в Торонто вместе со своими сёстрами и братьями, среди них он был самым младшим и пятым по счёту ребёнком. Отец занимался адвокатской деятельностью. После окончания средней школы, Питер поступил в Викторианский университет на актёрское отделение, которое окончил в 1988 году. В том же году он создал театральную труппу Way Off Broadway. С этой труппой он гастролировал по Канаде с 1988 по 1992 годы.

С 1990 года он начал сниматься на телевидении. Дважды (в 1997 и 2002 годах) был номинантом на канадскую премию «Джини» и многократно на канадскую премию «Джемини». В 2013 году Питер получил «Канадскую экранную премию» за роль второго плана в фильме «Джон А.: Рождение страны» (2011).

С 2000 года женат на Тэмми Исбелл, от которой имеет двух близнецов — Сэмюэля и Томаса (род. 2004).

Избранная фильмография

Ссылки